Путь с Запада () может означать:

Фильмы США
  — 1930 года.
  — 1937 года.

Музыка
  — английская группа, существующая с 1992 года.
  — альбом (1997) одноимённой группы.
  — альбом (1957) Сонни Роллинза.
  — альбом (1966) Мэй Уэст.
  — альбом (1980) .
  — песня (1973) группы .

Прочее
  — ежегодный трёхдневный музыкальный шведский фестиваль.

См. также 
  — повесть (1949) 
  — экранизация (1967) одноимённой повести.